Die Nationalliga B ist die zweithöchste Spielklasse im Schweizer Handball. Sie wurde 1953 geschaffen. Die NLB umfasst mit der Handball League die Swiss Handball League (SHL).

Modus

2007–2012

Qualifikationsrunde 
In der NLB spielen seit der Saison 2007/08 zwölf Vereine um den Titel. Daneben absolviert jedes Team ein Spiel gegen die Schweizer U21-Nationalmannschaft, wobei die Punkte aus diesem Spiel ebenfalls gewertet werden. Nach einer einfachen Hin- und Rückrunde (22+1 Runden) qualifizieren sich die ersten vier Teams für die Aufstiegsrunde während die beiden letzten Teams in die 1. Liga absteigen müssen.
Die Schweizer U21 kann weder auf- noch absteigen.

Aufstiegsrunde 
Die vier Teams, die sich für die Aufstiegsrunde qualifiziert haben, spielen eine einfache Hin- und Rückrunde (6 Runden). Der Erst- und Zweitplatzierte steigen in die NLA auf.

2012–Heute

Qualifikationsrunde 
In der NLB spielen seit der Saison 2012/13 zwölf Vereine um den Titel. Die Hauptrunde wird mit einer Doppelrunde ausgetragen. Rang 1 und 2 der Hauptrunde spielen nach Best-of-5 den Playoff-Final, wobei das besser klassierte Team das erste Heimrecht hat. Der Sieger der Serie steigt in die NLA auf, der Verlierer verbleibt in der NLB.

Aufstieg 
Die Mannschaften auf Rang 13 und 14 steigen in die 1. Liga ab.

Meister

Weblinks 
 Website der SHL

Einzelnachweise